Naurath ist der Name zweier Ortsgemeinden im Landkreis Trier-Saarburg in Rheinland-Pfalz:

 Naurath (Eifel), Verbandsgemeinde Schweich an der Römischen Weinstraße
 Naurath (Wald), Verbandsgemeinde Hermeskeil

Naurath ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Naurath (* 1965), deutsche evangelische Theologin und Religionspädagogin
 Martin Naurath (1575–1637), deutscher Jura- und Philosophieprofessor in Herborn, Rat und Amtmann in Siegen und Diez

Siehe auch:

 Nawrath